Burnin', pode se referir a:

 Burnin', álbum de reggae de Bob Marley e The Wailers
 "Burnin'" (canção), single de 1997 de Daft Punk
 "Burnin' Up", single de Jonas Brothers

Desambiguação